Kilson ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Kilson (* 1962), amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Martin Kilson (1931–2019), amerikanischer Politikwissenschaftler